Scornavacche – cognome italiano
 Scornavacche – località di Chiaramonte Gulfi